Д’Амелио — фамилия. Известные носители:

Сёстры Д’Амелио
 Д’Амелио, Дикси (род. 2001) — американская интернет-знаменитость и певица.
 Д’Амелио, Чарли (род. 2004) — американская интернет-знаменитость, тиктокер, видеоблогер и танцовщица.

См. также 
 Амелио